Э́лвин Ро́зенфельд (; , Пенсильвания, США) — американский учёный, профессор англистики и иудаистики Индианского университета в Блумингтоне, основатель и директор Института по изучению современного антисемитизма (ISCA) при Индианском университете. Научные интересы Розенфельда включают литературу Холокоста, , литературу изгнания и современный антисемитизм.

Биография 

Элвин Розенфельд родился в 1938 году в штате Пенсильвания в США. В небогатом районе одного из городов южной Пенсильвании, где он рос, жили эмигранты из многих стран, однако отношения между ними не были заражены антисемитизмом. Родом из Подолья, его родители с детства испытали на себе  проявления антисемитизма, но им удалось вовремя иммигрировать в США.

О Холокосте впервые узнал, когда ещё ребёнком разглядывал семейные фотографии и задумывался о тех членах семьи, которые остались в России и ему не суждено встретиться с ними. Он впоследствии вспоминал: «Всякий раз, когда я расспрашивал о них родителей, я не получал никакого ответа. Это молчание оставалось со мной и заставляло меня задуматься».

В 1960 году Розенфельд получил степень бакалавра в Темпльском университете в Филадельфии. Продолжил учёбу в Брауновском университете в Провиденсе. В 1962 году стал магистром англистики (степень M.A.), а в 1967 году, после защиты докторской работы на тему «Эмерсон и Уитмен: их личные и литературные отношения», Элвину Розенфельду была присвоена степень Ph.D..

Индианский университет 
C 1968 года преподаёт в Индианском университете. Вначале занимал должности ассистент-профессора (до 1972 года) и адъюнкт-профессора. Позднее получил назначение заведующего кафедрой иудаистики имени Ирвинга Глейзера, учреждённой в 1999 году.

В 1973 году Розенфельд основал межфакультетскую Программу иудаистики имени Роберта и Сандры Борнс, которую возглавлял в течение 30 лет. Индианский университет был одним из первых общественных учебных заведений США, основавших такую программу, и она является одной из крупнейших программ иудаистики в стране. В 2004 году возглавил Институт еврейской культуры и искусства в городе Блумингтон.

Он также является основателем Института по изучению современного антисемитизма (ISCA) при Индианском университете и стоит во главе Института со дня его основания в 2009 году. Создавая институт, он ставил перед собой задачу исследовать, почему такая глубокая ненависть, как антисемитизм, не исчезает и как можно улучшить это положение.

В апреле 2011 года Розенфельд и руководимый им институт организовали международную конференцию «Возрождающийся антисемитизм: глобальные перспективы», в которой приняло участие 35 учёных их 13 стран. Это была первая конференция недавно созданного Института и, по мнению Розенфельда, только вторая конференция, проводимая в американских кампусах и посвященная современному антисемитизму.

Профессор Розенфельд удостоен награды Университета Индианы за выдающиеся заслуги и в 2013 году ему была вручена медаль проректора «за особые академические достижения, видение будущего и умелое руководство в течение многих лет».

Дополнительная академическая и научно-исследовательская деятельность 

Розенфельд был приглашённым профессором в Кильском университете в Германии и Еврейском университете в Иерусалиме, а также приглашенным исследователем в Гамбургском университете в Германии в 1985 и 1987 годах.

По назначению президента Джорджа У. Буша Розенфельд в 2002—2007 годы входил в состав Американского мемориального совета по Холокосту, курирующего Мемориальный музей Холокоста. В настоящее время (2014 г.) он входит в состав исполнительного комитета Музея Холокоста и занимает пост председателя академического комитета музейного центра перспективных исследований Холокоста.

Многие книги и публикации профессора Розенфельда посвящены теме Холокоста. В 2011 году увидела свет его книга «Конец Холокоста». Эта книга сравнивает воспоминания очевидцев Холокоста с множество книг, фильмов, телевизионных программ и политических высказываний, которые искажают и преуменьшают его историческое значение. Книга завершается весьма убедительным предупреждением о том, что произойдёт, если в общественном сознании наступит «конец Холокоста». Писатель Эли Визель, переживший ужасы Холокоста, сказал, что книга Розенфельда написана сильно и она достойна всей жизни автора, который всегда «придерживался принципов интеллектуальной целостности и моральной ответственности».

Розенфельд является редактором серий книг «Еврейская литература и культура» и «Исследования антисемитизма», издаваемых Издательством Индианского университета (en:Indiana University Press). Он также входит в состав редакционных коллегий журналов «Holocaust and Genocide Studies», «Shofar», «American Poetry Review» и других.

Розенфельд о «прогрессивных» радикалах 

В декабре 2006 года Американский еврейский комитет (en:American Jewish Committee) опубликовал эссе Розенфельда «„Прогрессивная“ еврейская мысль и новый антисемитизм». Эссе начинается с обзора проявлений антисемитизма в мусульманском мире и современной Европе. Затем анализируются отличительные черты нового антисемитизма. Автор обращает внимание на одну из особенностей нового антисемитизма: отрицание права еврейского государства на существование и безопасность, право которое имеют все другие страны. В эссе Розенфельд  проводит чёткую границу между легитимной критикой Израиля и новым антисемитизмом, который подвергает сомнению само право еврейского государства на существование и огульно обвиняет его в нарушении прав человека. Далее в эссе приводится детальный анализ антисионистской деятельности некоторых еврейских радикалов. Автор эссе называет их «прогрессивными», так как таким термином пользуются сами американские антисионисты. Критикуя деятельность радикалов, Розенфельд пишет: «В то время, когда делегитимации и, в конечном счете, уничтожение Израиля является целью, рьяно провозглашаемой врагами еврейского государства, более чем печально видеть евреев, которые занимаются такой же диффамацией».

Газета Нью-Йорк Таймс отреагировала на эссе Розенфельда, опубликовав статью «Эссе, связывающее либеральных евреев с антисемитизмом, вызвало фурор». Исходя из предположения, что эссе пыталось связать всех либеральных евреев с новым антисемитизмом, автор статьи Патриция Коэн приводит различные мнения по этому вопросу. Особое место отводится мнению тех, чья деятельность критикуется в эссе. Сама Патриция Коэн полагает, что как противники, так и сторонники эссе раздувают и без того горячие споры о вкладе евреев в нарастающий антисемитизм. Входило ли это в планы газеты или нет, но горячая полемика вокруг эссе разгорелась именно после публикации «Нью-Йорк Таймс».

Профессор Розенфельд ответил своим критикам статьёй «Риторика насилия и евреи», а также интервью в СМИ. В статье он обратил внимание на то, что риторика ненависти, направленная против еврейского государства, содействует разжиганию антисемитизма, который уже проявляется в многочисленных нападениях на евреев и еврейские организации. В подтверждение опасности такой риторики он привёл слова Оруэлла: «если мысль уродует язык, то язык тоже может уродовать мысль». Он также отметил, что приписываемый ему термин «либеральные евреи» вовсе не упоминается в эссе. У него также  не было намерения заставить кого-либо замолчать. В интервью Ynetnews Розенфельд высказал мнение, что некоторые прогрессивные евреи отмежёвываются от Израиля с целью утверждения своей идентичности в диаспоре, подобно тому как в Израиле отвергали диаспору в первые годы после создания государства. Несколькими годами позже в интервью Джерузалем пост Розенфельд сказал: «Тот, кто хочет понять современный антисемитизм, если только он честен, должен критически смотреть на роль тех евреев, в том числе израильских и бывших израильских, которые питают атмосферу усиливающейся ненависти по отношению к евреям, иудаизму и еврейскому государству».

Библиография 

Элвин Розенфельд является автором книг, научных и критических статей об американской поэзии, еврейских писателях, литературе Холокоста и современном антисемитизме.

Избранные книги

Избранные статьи, эссе, выступления, доклады 
 «Популяризация и память: пример Анны Франк» // в сборнике «Уроки и наследие I: значение Холокоста в меняющемся мире» (т. I) (), 1991
 «Американизация Холокоста» (), 1995
 «Лицом к лицу с погромом в Едвабне» (англ. Facing Jedwabne), 2002
 «Антиамериканизм и антисемитизм: Новые рубежи фанатизма» (англ. Anti-Americanism and Anti-Semitism: A New Frontier of Bigotry), 2003
 «Антисионизм в Великобритании и за её пределами:: „респектабельный“ антисемитизм?» (), 2004
 «Анна Франк и память о Холокосте в будущем» (), 2004
 
 «Отвечая на антисионизм, исходящий из кампусов» // в сборнике «Антисемитизм в кампусе: Прошлое и настоящее» (), 2011

Примечания

Ссылки 

 
 
 Институт по изучению современного антисемитизма (ISCA), официальный веб-сайт
 Программа иудаистики в Индианском университете

Исследователи Холокоста
Выпускники Брауновского университета
Преподаватели Индианского университета
Борьба с антисемитизмом в США
Литературоведы США